Gstettner ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Gstettner (* 1961), österreichischer Choreograf und Tänzer
 Peter Gstettner (* 1945), österreichischer Pädagoge